Dix – rzeka w USA, w stanie Kentucky
 Dix – góra w USA, w stanie Nowy Jork

Miejscowości w USA:
 Dix – wieś w stanie Illinois, w hrabstwie Jefferson
 Dix – wieś w stanie Nebraska, w hrabstwie Kimball
 Dix – miasto w stanie Nowy Jork, w hrabstwie Schuyler
Gminy w USA:
 Dix (ang. Dix Township) – gmina w stanie Illinois, w hrabstwie Ford
 Dix (ang. Dix Town) – gmina w stanie Nowy Jork, w hrabstwie Schuyler